Schloss Jagsthausen steht für:

 Rotes Schloss (Jagsthausen)
 Weißes Schloss (Jagsthausen)

Siehe auch:
 Burg Jagsthausen
 Kastell Jagsthausen